Prestigio – buona reputazione, alta stima
 Prestigio – livello di rispetto accordato ad una lingua o dialetto in confronto a quello di altre lingue o dialetti in una comunità linguistica
 Prestigio – dolce al cioccolato e cocco